Lukov può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Lukov, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
Lukov, comune del distretto di Teplice, nella regione di Ústí nad Labem
Lukov, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina
Lukov, comune del distretto di Zlín, nella regione di Zlín

Slovacchia
Lukov, comune del distretto di Bardejov, nella regione di Prešov